Росскопф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Росскопф, Джои (род. 1989) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Росскопф, Йёрг (род. 1969) — немецкий игрок и тренер по настольному теннису.